Globo, qui signifie « globe » dans plusieurs langues romanes telles que l'espagnol, le portugais ou l'italien, peut faire référence à :
 Globo, anciennement Grupo Globo, groupe de médias brésilien présent dans les télécommunications, la télévision, la presse écrite, l'édition et le cinéma. Il possède :
 TV Globo, réseau de télévision brésilien, l'un des plus importants réseau de télévision d'Amérique, anciennement Rede Globo,
 Globosat, bouquet de chaînes de télévision brésilien,
 Globoplay, plateforme numérique de streaming,
 O Globo, quotidien national brésilien fondé en 1925,
 Globo Filmes, société brésilienne de production de films,
 Editora Globo, maison d'édition brésilienne,
 Radio Globo, station de radio du Honduras, connue pour son opposition au coup d'État de 2009 au Honduras,
 Il Globo, journal australien en langue italienne, fondé en 1959 et basé à Melbourne,
 Il Globo, ancien quotidien économique et financier italien, paru de 1945 à 1983.

Voir aussi